Единая коммунистическая партия Грузии (ЕКПГ, ) — коммунистическая партия в Грузии. Считает себя правопреемницей Компартии Грузинской ССР, выступает за восстановление Грузинской ССР. В течение длительного времени находилась в полуподпольном положении, подвергалась преследованиям властями Грузии. Входит в СКП-КПСС.

История 
Создана на учредительном съезде в начале сентября 1994 г. В ЕКПГ вошли Союз коммунистов, общество «Сталин» и Партия трудящихся. Зарегистрирована 10 ноября 1994.

В 1995 стала инициатором создания Народно-патриотического движения во главе с лидером ЕКПГ Пантелеймоном Георгадзе, бывшим вице-премьером Автандилом Маргиани, бывшим спикером парламента Вахтангом Гогуадзе, лидером радикальной части абхазских беженцев Борисом Какубава, журналистом Валерием Кварацхелия. Движение выступало за интеграцию с Россией и другими республиками СНГ, занималось общественной реабилитацией Игоря Георгадзе, сына лидера ЕКПГ.

В конце декабря 2000 г. в Гори прошёл съезд ЕКПГ, потребовавший отставки «реакционных режимов», находящихся у власти в республиках бывшего СССР, и возрождения Советского Союза.

27 февраля 2001 г. министр юстиции Грузии Михаил Саакашвили призвал запретить Компартию Грузии, так как она «нарушает Конституцию и призывает к свержению законной власти», однако парламент страны не поддержал соответствующий законопроект.

11 августа 2008 года ЦК ЕКПГ выступило с заявлением, в котором поведение  грузинского руководства в ходе Войны в Южной Осетии названо геноцидом. В нём, в частности, говорилось:

31 января 2014 г. лидер грузинской компартии Нугзар Авалиани был сбит автомобилем на пешеходном переходе, получил тяжелые травмы. От последствий скончался 8 марта 2014 г.

Международные связи 
ЕКПГ входит в состав СКП-КПСС. В Совет СКП-КПСС, избранный XXXIV съездом СКП — КПСС, от ЕКПГ входят Нугзар Авалиани, Темур Пипия, Теимураз Самнидзе, а в состав КРК — Аркадий Алания.

Участие в выборах 
На выборах 5 ноября 1995 г. в Парламент Грузии ЕКПГ набрала 4,49 % голосов и не прошла в парламент. На проходивших параллельно президентских выборах П. Георгадзе (избирательный блок «Единая коммунистическая партия и социал-демократы»,1995) набрал 0,52 %.

22 сентября 1996 года на выборах в Верховный Совет Аджарии, Аджарская республиканская организация Единой коммунистической партии Грузии получила 5,14 % голосов (2 мандата) .

В 1999 году на парламентских выборах, избирательный блок «Единая Коммунистическая Партия Грузии и Народный Союз» набрал 1,35 % и не прошёл в парламент.

29 июня 2013 года состоялся пленум компартии на котором лидер партии Нугзар Авалиани был выдвинут на выборы кандидатом в Президенты Грузии. получив на выборах 663 голоса (0,04%).

Руководители ЕКПГ 
Первый секретарь Центрального комитета 
 Пипия, Темур Иосифович (с 2014)
 Авалиани, Нугзар Шалвович (2009 — 2014)
 Георгадзе, Пантелеймон Иванович (1994—2009 г.)

Примечания

См. также 
 Гиоргадзе, Пантелеймон Иванович
 СКП—КПСС
 Сталин Иосиф Виссарионович

Ссылки 
 Фото: Пленум ЦК ЕКПГ (2013 г.)
 Грузия: проблемы и перспективы развития: в 2-х т. Т. 2 / Под общ. ред. Е. М. Кожокина; Рос. ин-т стратегич. исслед. — М., 2002.
 Владимир Хомерики Грузинская Компартия становиться реальной силой отражающей истинные интересы
 Феномен Сталина - предмет гордости каждого грузина

Политические партии по алфавиту
Политические партии Грузии
Коммунистические партии стран бывшего СССР